Амаза́р — топоним:

 Амазар — посёлок городского типа в Могочинском районе Забайкальского края России.
 Амазар — река в Забайкальском крае России.